Еміль Віхерт (нім. Emil Johann Wiechert; нар. 26 грудня 1861 — †19 березня 1928) — німецький фізик.
 Віхерт (кратер) — кратер на Місяці.